Xepiculopsis är ett släkte av svampar. Xepiculopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Xepiculopsis